Kevin Wilson (schrijver) (1978), Amerikaans schrijver
Kevin Wilson (Noord-Iers voetballer) (1961), Noord-Iers voetballer
Kevin Wilson (Jamaicaans voetballer) (1976), Jamaicaans voetballer
Kevin Wilson (coureur), Canadees motorcoureur